Alexander Straub (1983-), athlète allemand spécialiste du saut à la perche.
 Alexandre Joseph Straub (1825-1891), homme d'Église français.
 Anja Straub (1968-), escrimeuse suisse.
 Brunó (Ferenc) Straub (1914-1996), président de la République populaire de Hongrie.
 Hausi Straub (1928-), joueur de schwyzoise suisse.
 Jean-Marie Straub (1933-2022), réalisateur français. 
 Johann Baptist Straub (1794-1784), sculpteur allemand de style rococo.
 Jürgen Straub (1953-), athlète est-allemande de demi-fond. 
 Peter (Francis) Straub (1943-2022), écrivain américain de romans fantastiques.
 Ramona Straub (1993-), sauteuse à ski allemande.
 Wolfgang Straub (1969-), juriste et photographe suisse.
 Zoë Straub (aussi surnommée Zoé) (1996-), chanteuse autrichienne.